Leek kan syfta på:

Geografi

Antarktis 

 Mount Leek,

Nederländerna 

 Leek, Nederländerna, kommun, Groningen,

Storbritannien 

 Leek, Staffordshire, ort i England,  

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Nederländernaförgreningar